Sérgio Rosadas é um flautista brasileiro mais conhecido por seu trabalho no primeiro disco de 1973 do Secos e Molhados.

Discografia

Com Secos & Molhados
 Secos & Molhados (1973)
 Secos & Molhados II (1974)

Com Ney Matogrosso
 Água do Céu - Pássaro (1975)

Ligações externas 
 
 

Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro